Henry Bradshaw kan syfta på bland andra:

* Henry Bradshaw (omkring 1450–1513), engelsk poet
 Henry Bradshaw (1831–1886), brittisk bibliotekarie